Okechukwu ist der Familienname folgender Personen:

 Azubuike Okechukwu (* 1997), nigerianischer Fußballspieler
 Gabriel Okechukwu (* 1995), nigerianischer Fußballspieler
 Uche Okechukwu (* 1967), nigerianischer Fußballspieler